'Чемпионат мира по трековым велогонкам 1956 года прошёл с 27 августа по 2 сентября 1956 года в Копенгагене (Дания). Всего на чемпионате разыграли 5 комплектов наград — 3 среди профессионалов и 2 среди любителей.

Медалисты 

Профессионалы

Любители

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Mémoire du cyclisme
 Результаты на сайте Bike Cult
 Результаты на сайте sports123.com 
 Результаты на сайте UCI

1956
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Август 1956 года
Сентябрь 1956 года